Paramartyria är ett släkte av fjärilar. Paramartyria ingår i familjen käkmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkmalar
Paramartyria